«Passion and the Opera» () — сингл группы Nightwish на одноимённую песню из альбома Oceanborn. Был выпущен ограниченным тиражом в картонном конверте. На создание песни лидера группы и клавишника Туомаса Холопайнена вдохновил фильм «Пятый элемент» режиссёра Люка Бессона, а именно партия оперной певицы.

Список композиций 
 «Passion and the Opera» (single edit)
 «Sacrament of Wilderness»

Участники 
 Туомас Холопайнен — композитор, клавишные
 Эмппу Вуоринен — гитара
 Юкка Невалайнен — ударные
 Тарья Турунен — вокал
 Сами Вянскя — бас-гитара

Песни 1998 года
Песни Nightwish